Dawkins est un patronyme anglo-saxon porté notamment par :
 James Dawkins (), archéologue, explorateur et auteur britannique ;
 Richard MacGillivray Dawkins (1871-1955), archéologue et auteur britannique ;
 Brian Dawkins (né en 1973), joueur américain de football américain ;
 Dion Dawkins (né en 1994), joueur américain de football américain ;
 Edward Dawkins (né en 1989), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Fabian Dawkins (né en 1981), joueur de football jamaïcain ;
 Richard Dawkins (né en 1941), biologiste britannique, éthologiste, vulgarisateur et théoricien de l'évolution ;
 Jimmy Dawkins (né en 1936), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Johnny Dawkins (né en 1963), joueur américain de basket-ball ;
 Travis Dawkins (né en 1979), joueur américain de baseball ;
 Andre Dawkins (né en 1991), joueur américain de basket-ball ;
 Darryl Dawkins (1957-2015), joueur et entraîneur américain de basket-ball.

Patronyme anglais